

Persone
Esistono più persone di cognome Mercalli:
Giuseppe Mercalli: geologo, sismologo e vulcanologo italiano;
Luca Mercalli: meteorologo e climatologo italiano, noto al pubblico italiano per la partecipazione al programma televisivo Che tempo che fa.

Altro
Scala Mercalli